Вочка:

 Вочка (приток Вохмы) — река в Костромской, Кировской, Нижегородской и Вологодской областях.
 Вочка (приток Большой Созимы) — река в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия. 
 Вочка (приток Моломы) — река в Кировской области.